Мічурін Іван Федорович (1700—1763) — російський архітектор.  
 Мічурін Іван Володимирович (1855—1935) — російський біолог і селекціонер.